La Coppa di Israele 1989-1990 è la 30ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1989-1990

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1989
Pallacanestro nel 1990
Coppa di Israele di pallacanestro maschile